Pak Thong Chai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 115.244 de locuitori și o suprafață de 1.374,3 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 215 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima